Traber steht für:

 Traber, Pferderasse
 Traber (Artistenfamilie)

Traber ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Traber (* 1943), Schweizer Schriftstellerin und Übersetzerin
 Bodo Traber (* 1965), deutscher Schriftsteller, Journalist, Herausgeber und Regisseur
 Falko Traber (* 1959), deutscher Artist
 Gregor Traber (* 1992), deutscher Leichtathlet
 Hans A. Traber (1921–1986), Schweizer Naturforscher und TV-Moderator
 Johann Traber (1854–1930), Schweizer Pfarrer und Bankmanager
 Jürgen Habakuk Traber (* 1948), deutscher Musikwissenschaftler, Kantor und Organist
 Linda Traber (* 1971), deutsche Fernsehdarstellerin und Sängerin
 Markus Traber (1946–2010), Schweizer Liedermacher
 Otmar Traber (* 1954), deutscher Kabarettist
 Tim Traber (* 1993), kanadisch-schweizerischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Trabert
 Trabers
 Draber